Versátil (relação sexual)
 Versátil & Atual - programa de variedades da televisão brasileira
 Versátil Home Vídeo - distribuidora de filmes em mídia física

Desambiguação